Krenács Lilla (Szeged, 1986. január 21. –) válogatott labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban
2007 és 2010 között 17 alkalommal szerepelt a válogatottban.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2004–05
 2.: 2003–04, 2005–06, 2010–11, 2011–12
 3.: 2008–09, 2012–13
 Magyar kupa
 győztes: 2005, 2006
 döntős: 2010, 2012

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 

1986-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az MTK női labdarúgói
A Ferencváros női labdarúgói
A Viktória FC labdarúgói
Szegediek